«Голос трудового народа» — бывшие названия нескольких газет:

 «Голос трудового народа» — название «Каменской народной газеты» (Камень-на-Оби) в 1918—1920 годах.
 «Голос трудового народа» — название газеты «Отечество» (Яранск) в 1918—1919 годах.